Jimmy Ellis peut désigner :
 Jimmy Ellis (1940-2014), boxeur américain ;
 Jimmy Ellis (1945-1998), chanteur populaire américain.